Miklós Németh – calciatore ungherese
Miklós Németh – ciclista ungherese
Miklós Németh – giavellottista ungherese
Miklós Németh – politico ungherese